1-я гренадерская бригада — формирование (соединение, гренадерская бригада) Красной Армии в Великой Отечественной войне, уникальное для Красной Армии по наименованию формирование.

В действующей армии с 17 ноября 1941 года по 16 января 1942 года. В официальных документах также именуется 1-я отдельная гренадерская бригада.

История 
Бригада формировалась, по решению Военного Совета Ленинградского фронта и обкома партии, в районе Тихвина в деревне Труфаново за счёт пополнений, поступавших централизованным порядком, собственных ресурсов армии, местного советского и партийного актива, в ноябре 1941 года. В составе бригады было много юношей и девушек старшего школьного возраста, а также Тихвинский коммунистический батальон (3-й) из партактива Тихвина и отозванных из-за линии фронта партизанских отрядов. Наименование «Гренадерской» получила в силу того, что большая часть её формирований вследствие нехватки стрелкового оружия при сформировании была вооружена только гранатами. По некоторым источниками, стрелкового оружия в бригаде хватило только на два батальона (из трёх полных и одного неполного). Всего личного состава в бригаде было около 2000 человек.
Когда все наши возможности были исчерпаны, я вместе с батальонным комиссаром А. В. Проскуриным пошёл докладывать о результатах Военному совету. Выслушав нас, Кирилл Афанасьевич вздохнул:
— Выходит, что винтовками мы можем обеспечить только два батальона. А с остальными как?
Артиллеристам мы предложили выдать вместо винтовок револьверы. П. И. Ляпин нас поддержал.
— С артиллеристами, пожалуй, так и поступим, — согласился Кирилл Афанасьевич, — но стрелковому батальону с одними наганами делать нечего.
— Добавим к этому гранаты, — подсказал со своей стороны М. Н. Зеленков.
На том и порешили, присвоив новой бригаде несколько необычное название «Отдельная гренадерская».

В составе бригады были управление, 4 гренадерских (стрелковых) батальона, отдельный миномётный батальон, отдельные специальные роты (пулемётная, сапёрная, транспортная). В полном объёме формирование бригады так и не было завершено

В первые бои вступила в районе Мелегежской горки, за перекрёсток шоссейной и железной дорог. С 26 ноября 1941 года переходит в активное наступление, действует слева от 65-й стрелковой дивизии. После отвода немецких войск из Тихвина, с 9 декабря 1941 года теснит противника на запад, так, на 15 декабря 1941 года вместе с 27-й кавалерийской дивизией преследует отходящего противника в направлении Матвеевская Харчевня — Ругуй, в общем направлении на Будогощь.

В конце декабря 1941 года передана в оперативное подчинение 80-й кавалерийской дивизии, наступает через Волхов близ Киришей в направлении Березовик — Липовик с задачей к утру 1 января 1942 года занять Липовик, имея в виду выход в район Рамцы для дальнейших действий на Любань, однако все попытки наступления были безуспешными.

16 января 1942 года бригада была расформирована.

В составе

Командиры 
 командир бригады генерал-майор Г. Т. Тимофеев
 военком бригады, старший батальонный комиссар С. Л. Косунович

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Боевой состав Советской Армии 1941—1945
 Перечень № 7 управлений бригад всех родов войск, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году